Уизилтепек има више значења:

 Уизилтепек (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уизилтепек (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уизилтепек (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Уизилтепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уизилтепек (Тузамапан де Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику